АФА:
 Американский фонетический алфавит
 Ассоциация футбольных агентов

См. также 
 Афа (значения)